Staff ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph von Staff genannt von Reitzenstein (1854–1936), deutscher Jurist und Richter
 Alfred Staff, (1908–1989), deutscher Gründer des Leuchtenunternehmens Staff (1945–1994), Lemgo
 Alois Staff (1866–1931), böhmisch-österreichischer Techniker 
 Curt Staff (1901–1976), deutscher Jurist und Richter
 Hanne Staff (* 1972), norwegische Orientierungsläuferin
 Hans von Staff (1883–1915), deutscher Geologe
 Hermann von Staff genannt von Reitzenstein (1790–1867), deutscher Generalleutnant und Militärhistoriker
 Ilse Staff (1928–2017), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Jamie Staff (* 1973), britischer Radrennfahrer
 John E. Staff († 1949), US-amerikanischer Sergeant, Todesopfer an der Sektorengrenze in Berlin
 Leopold Staff (1878–1957), polnischer Dichter

Staff steht für:
 J.C.Staff, japanisches Animestudio
 Staff Superintendent, Führungskraft der alliierten Dienstgruppen
 Staff & Schwarz Leuchtenwerke in Lemgo, 1994 aufgegangen in der Zumtobel Group
 Staff (Gemeinde Furth), Ortsteil von Furth an der Triesting im Bezirk Baden, Niederösterreich
 Staff (Kärnten) (), Berg in den Gailtaler Alpen, Kärnten
 Staff (Eschenau) (), Berg südlich von Eschenau, Niederösterreich
 Staff (St. Veit an der Gölsen) (), Berg südlich von St. Veit an der Gölsen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Staffing
 Staaff
 Staaf
 Stav
 Stuff